Als Sonnenrad (⊗) wird bezeichnet:

 Radkreuz, ein Motiv der bronzezeitlichen Ikonografie für die Sonne
 Hakenkreuz (Swastika)
 Schwarze Sonne, ein swastikaähnliches Symbol aus der Zeit des Nationalsozialismus
 Feuerrad, ein aus Stroh geflochtenes Rad, welches zu Brauchtumsfeiern brennend einen Hügel hinabgerollt wird

 ein Bauteil des Planetengetriebes
 Astigmatismus-Sonnenrad, eine Grafik zur Beurteilung einer Augenfehlsichtigkeit
 Rimostrombidium lacustris, ein im Plankton von Seen lebender Ciliat

Siehe auch:

 Tensorprodukt